Neuf bâtiments de la Royal Navy britannique ont été nommés HMS Amazon, en référence aux Amazones, peuple de femmes guerrières présent dans la mythologie grecque :

 , une frégate de 26 canons, il s'agit à l'origine de la frégate française Panthère, capturée en 1745, elle est vendue en 1763 ;
 , une frégate de 32 canons, lancée en 1733 et démantelée en 1794 ;
 , une frégate de 36 canons, lancée en 1795 à Rotherhithe, elle s'échoue en janvier 1797 après le combat remporté, en compagnie du , contre le vaisseau de ligne français Droits de l'Homme ;
 , une frégate de 38 canons, lancée en 1799 à Woolwich et démantelée en 1817 ;
 , une frégate de 46 canons, lancée en 1821, elle est remaniée pour transporter 24 canons en 1844 et est vendue en 1863 ;
 , un sloop en bois de classe Amazon lancé en 1865, il coule le  après une collision dans la Manche ;
 , un destroyer de  lancé en 1908, il est stationné à Douvres pendant la Première Guerre mondiale, il est démantelé en 1919 ;
 , lancé en 1926, un prototype de destroyer, le premier à être construit pour la Royal Navy après la Première Guerre mondiale, il sert pendant la Seconde Guerre mondiale, et est démantelé en 1948 ;
 , la première frégate de Type 21 lancée en 1971, et la seule à ne pas avoir pris part aux combats pendant la guerre des Malouines, elle est vendue au Pakistan en 1993 et renommée Babur.

Nom de bateau de la Royal Navy